HDDest un sigle qui peut désigner :
 L'Humour de droite, un collectif d'humoristes ;
 Hard disk drive (en français, disque dur), une mémoire de masse magnétique utilisée principalement dans les ordinateurs ;
 HDD Olimpija Ljubljana, un club de hockey sur glace de Ljubljana en Slovénie ;
 HDD Save chip, une puce de sauvetage pour disque dur.